Ел Обскуро има више значења:

 Ел Обскуро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Обскуро (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику